Gerbert z Aurillac, świeckie imię papieża Sylwestra II
 Gerbert – imię męskie